Вількро́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південний схід від Парижа, 115 км на північний схід від Марселя, 105 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 587 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1317,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт міста
 [ Розташування муніципалітету Вількроз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар